Giuseppe Virgili (scultore)

Giuseppe Virgili (calciatore)